Conor O'Brien kan syfta på:
 Conor O'Brien (musiker), sångare i Villagers
 Conor O'Brien (fotbollsspelare) (född 1988), amerikansk fotbollsspelare
 Conor Myles John O'Brien, 18:e baronen Inchiquin (född 1943)
 Conor Cruise O'Brien (1917–2008), irländsk författare, politiker och diplomat
 Edward Conor Marshall O'Brien (1880–1952), irländsk aristokrat, republikan och nationalist